Особо охраняемая зелёная территория города Москвы (ООЗТ) — разновидность статуса особо охраняемой территории, созданная специально для бывших лесов на присоединённых к Москве в 2012 году территориях так называемой «Новой Москвы». Границы 132 участков, отнесённых к ООЗТ, были определены постановлением Правительства Москвы № 424-ПП от 22 августа 2012 года. Общая площадь ООЗТ составила 670 км².

Общие сведения 
Особо охраняемые зелёные территории предназначаются для выполнения средозащитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, оказывающих положительное влияние на экологическую обстановку и обеспечивающих благоприятные условия отдыха людей.

На особо охраняемых зелёных территориях запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением особо охраняемых зелёных территорий, за исключением деятельности, предусмотренной решением Правительства Москвы об отнесении отдельных земель в городе Москве к особо охраняемым зелёным территориям.

Несмотря на кажущийся строгий охранный статус, для изъятия земель из ООЗТ достаточно решения Градостроительно-земельной комиссии.

Разрешённые виды деятельности 
Статус ООЗТ регулируется Постановлением Правительствам Москвы от 22.08.2012 N 423-ПП «Об особо охраняемых зеленых территориях в городе Москве». Статья 5 его разрешает следующие виды деятельности на территории ООЗТ: 

 Научно-исследовательская и образовательная деятельность.
 Рекреационная деятельность.
 Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).
 Эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений.
 Реконструкция и эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.
 Религиозная деятельность.
 Проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их последствий.
 Мероприятия по поддержанию особо охраняемой территории в состоянии, соответствующем её назначению, в том числе:
 Восстановление зелёных насаждений, декоративное озеленение (с использованием местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска.
 Проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания животных.
 Организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов.
 Проведение научно-исследовательских работ.
 Восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства растительного и животного мира.
 Рекультивация нарушенных земель в целях проведения природовосстановительных работ.
 Проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо охраняемой территории».

Постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2014 г. N 616-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 423-ПП и от 22 августа 2012 г. N 424-ПП" перечень разрешённых видов деятельности был расширен: 
 Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий и других линейных объектов, а также зданий, строений, сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

В 2019 году Постановлением Правительства Москвы № 1457-ПП от 11.11.2019 «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» перечень был расширен ещё больше: 
 Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства физкультурно-оздоровительного, спортивного назначения или размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для обеспечения занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения и заглублением до 0,5 м, без устройства фундаментов.

Ответственные организации 
Для содержания и охраны ООЗТ была специально создана Дирекция по обслуживанию территорий зелёного фонда Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы, производственная база которой расположена в поселении Первомайское.

Экологический контроль ООЗТ осуществляет Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Примечания

Ссылки 
 ООЗТ  на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Охраняемые природные территории России
Охрана окружающей среды